Charreton ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Bied-Charreton (1911–2003), französischer Flottillenadmiral (Contre-amiral) der Marine
 Victor Charreton (1864–1936), französischer Landschaftsmaler des Postimpressionismus